Phippsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

Phippsburg (Colorado)
Phippsburg (Maine)